grz – codice ISO 639-3 della lingua guramalum
 GRZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Graz, Austria
grz - Giovanni razzista zotico